— манга, написанная и иллюстрированная Кэном Акамацу.

Оригинальное японское название, «A・I が止まらない!» (A.I. ga Tomaranai!), является игрой слов. Буквально, это означает «A.I. не остановить!», но слово «A.I.». имеет несколько значений. Помимо того, чтобы быть акронимом для искусственного интеллекта, это — также японское слово для  и японская транскрипция английского слова . Tokyopop приложили много усилий, чтобы оставить этот каламбур в американском релизе, в котором они добавили «Love You», чтобы создать игру слов, относящуюся к утверждению «I Love You».

Сюжет 
Коубэ Хитоси — обычный неудачник, не силен ни в спорте, ни в учёбе. С девушками ему тоже не везет. Единственное, в чём он разбирается хорошо — это в компьютерах. Он работает над искусственным интеллектом, программой № 30 ставшей симулятором девушки его мечты и даже даёт ей имя «Саати». Когда Хитоси предлагает Саати стать его девушкой, в том случае если она станет настоящей — она с радостью соглашается. Вскоре после этого в компьютер бьёт молния и к удивлению Хитоси, из экрана выходит Саати. Теперь она напоминает ему о их обещании и готова стать его девушкой…

Персонажи 
 — главный герой. Родился 5 июня 1978 года. На момент начала манги, влюблён в Асоу Кимику. Очень стеснителен и не силен ни в чём, кроме компьютеров.

 — A.I. Program No. 30, главная героиня. Активирована 6 апреля 1994 года. Является ожившей программой и обладает практически неограниченными способностями везде, где дело касается компьютеров и электроники. Также, способна воспроизвести любой предмет, который ей покажут и приготовить из красок абсолютно несъедобное, но выглядящее крайне аппетитно блюдо. Однако, практически ничего не знает о физическом мире и всерьёз может предложить решить финансовые проблемы, просто сотворив пачку купюр или перепрограммировав банковские компьютеры. Всегда на стороне Коубэ и является его официальной девушкой, однако их отношения развиваются достаточно медленно ввиду стеснительности Коубэ и отсутствия у Саати хоть каких-либо представлений о том, что должны делать влюблённые.

 — A.I. Program No. 20. Активирована в июле или июне 1994 года.

 — A.I. Program No. 40.

Публикация в Shonen Magazine 
Изначально манга публиковалась в еженедельном журнале «Weekly Shonen Magazine».

Дальнейший выпуск издавался в ежемесячнике «Shounen Magazine Special».

Книги 
При издании в танкобоны, изменялись как названия некоторых глав, так и названия и реплики внутри самих глав. Некоторые данные изменялись и в последующих переизданиях и при переводе на другие языки.

Первое издание
 Том1（сентябрь 1994） ISBN 4063120562
 2（ноябрь 1994） ISBN 4063120732
 3（март 1995） ISBN 4063121194
 4（июль 1995） ISBN 4063121615
 5（март 1996） ISBN 4063122492
 6（июль 1996） ISBN 4063122964
 7（февраль 1997） ISBN 4063123790
 8（май 1997） ISBN 4063124150
 9（октябрь 1997） ISBN 4063124703

Исправленное новое издание
 Том1（ноябрь 1999） ISBN 4063342530
 2（декабрь 1999） ISBN 4063342662
 3（январь 2000） ISBN 4063342743
 4（февраль 2000） ISBN 4063342794
 5（март 2000） ISBN 4063342883
 6（апрель 2000） ISBN 4063342948
 7（май 2000） ISBN 4063343049
 8（июнь 2000） ISBN 406334309X

 Том1（17 ноября 2004） ISBN 406334939X
 2（17 января 2005） ISBN 4063349616
 3（17 февраля 2005） ISBN 4063349675
 4（17 марта 2005） ISBN 4063349780
 5（15 апреля 2005） ISBN 4063349950
 6（17 мая 2005） ISBN 4063720101
 7（17 июня 2005） ISBN 4063720314

Примечания

Ссылки 
 A.I. Love Network  — сайт Кэна Акамацу, названный по его первой большой работе.
 1-й том манги «A.I. Love You» на Tokyopop.